Lycia ist
 die lateinische Bezeichnung für ein Gebiet in Anatolien, siehe Lykien
 eine entsprechende Provinz des römischen Reiches, siehe Lycia (Provinz)
 der Name einer Dark-Wave-Band aus Arizona, siehe Lycia (Band)
 eine Gattung der Schmetterlinge innerhalb der Familie der Spanner (Geometridae), siehe Lycia (Schmetterling)